Nissetjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Häll-Nissetjärnen, sjö i Bräcke kommun, 
Nissetjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun, 
Nissetjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 724829-168772), sjö i Skellefteå kommun, 
Nissetjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 725136-170463), sjö i Skellefteå kommun, 
Nissetjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,  (3,3 ha)

Se även
Nilstjärn
Nilsatjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn